Akatsuki – jap. "świt":
 Akatsuki – sonda kosmiczna
 nazwa noszona przez japońskie okręty 
 „Akatsuki” – pierwotnie rosyjski niszczyciel „Rieszytielnyj” z początku XX wieku i okresu wojny rosyjsko-japońskiej, po wojnie japoński „Akatsuki”, a następnie „Yamabiko” (od 1906 roku)
 Akatsuki (1932) – niszczyciel typu Fubuki
 Akatsuki – organizacja w mandze i anime Naruto